Saccodon är ett släkte av fiskar. Saccodon ingår i familjen Parodontidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Strålfeniga fiskar
Saccodon